Whiston ist der Name von

 Donald Whiston (1927–2020), US-amerikanischer Eishockeytorwart und -trainer
 William Whiston (1667–1752), englischer Theologe und Physiker und Namensgeber des
 Dorsa Whiston, einem Höhenzug auf dem Mond

Whiston ist ein

 Ort in der englischen Grafschaft Merseyside, siehe Whiston (Merseyside)
 Ort in der englischen Grafschaft Northamptonshire, siehe Whiston (Northamptonshire)